Escuela Normal Superior hace referencia a varios artículos:

 Escuela Normal Superior (Colombia)
 Escuela Normal Superior (España)
 Escuela Normal Superior (México)
 Escuela Normal Superior de Pisa (Italia)
 Universidad Normal del Este de China

 Escuela Normal Superior (Francia):
Escuela Normal Superior de París
Escuela Normal Superior de Lyon
Escuela Normal Superior de Cachan